Verbruggen ist der Familienname folgender Personen:

 Bart Verbruggen (* 2002), niederländischer Fußballspieler
 Hein Verbruggen (1941–2017), niederländischer Sportfunktionär
 Marion Verbruggen (* 1950), niederländische Blockflötistin
 Peter Verbruggen (1635–1681), flämischer Bildhauer
 Teun Verbruggen (* 1975), belgischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Verbrugge
 Verbrugghen